Ashby kan syfta på:

 Ashby (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Storbritannien 

 Ashby, Lincolnshire – en ort i North Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Ashby, Massachusetts – en ort i Massachusetts i USA
 Ashby, Suffolk – en ort i Suffolk, England
 Ashby by Partney – en ort i Lincolnshire, England 
 Ashby cum Fenby – en ort och civil parish i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Ashby Hill – en ort i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England
 Ashby de la Launde – en ort i Lincolnshire, England 
 Ashby Folville – en ort i Leicestershire, England  
 Ashby Magna (parish), England, Leicestershire, 
 Ashby Magna (ort), England, Leicestershire, 
 Ashby Parva – en ort och civil parish i Leicestershire, England 
 Ashby Puerorum – en ort i Lincolnshire, England 
 Ashby St. Ledgers – en ort och civil parish i Northamptonshire, England 
 Ashby St. Mary – en ort och civil parish i Norfolk, England 
 Ashby-de-la-Zouch – en stad i Leicestershire, England